Colchagua se puede referir a:

 Provincia de Colchagua: provincia chilena de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins cuya capital es San Fernando;
 Antigua provincia de Colchagua, ex-provincia (región) chilena integrada por los departamentos de San Fernando, Santa Cruz y Cardenal Caro;
 Corregimiento de Colchagua, antiguo corregimiento del Imperio español;
 Partido de Colchagua, antiguo partido del Imperio español;
 Colchagua, localidad ubicada en la comuna de Palmilla;
 Estación Colchagua, antigua estación ferroviaria ubicada en la localidad antedicha;
 Valle de Colchagua: zona agrícola chilena;
 Colchagua Club de Deportes: equipo de fútbol.